Cet article présente la liste non exhaustive d'artistes (rappeurs/rappeuses, chanteurs/chanteuses, producteurs/productrices, groupes/collectifs…) de hip-hop francophones. De nombreux rappeurs et groupes de rap francophones tels que IAM, NTM, MC Solaar, Lunatic, Assassin, 113, et Arsenik connaissent un véritable succès dans les années 1990. Pour la liste générale, voir Liste des musiciens hip-hop.

0-9 
 2Bal
 2zer Washington
 3e Œil
 4Keus
 5 Majeur
 13 Block
 20syl
 92i
 113
 400 Hyènes
 667
 1995

A 
 Abd al Malik
 Abou Debeing
 Abou Tall
 Admiral T
 Aketo
 Akhenaton
 Ali
 Aliasjazz
 Alibi Montana
 Alkpote
 Alliance Ethnik
 Alonzo
 Alpha 5.20
 Alpha Wann
 AP
 Ärsenik
 Assassin
 Ateyaba
 ATK
 Axiom

B 
 Bakar
 Bambi Cruz
 Ben-J
 Benjamin Epps
 Benab
 Benash
 Berywam
 Big Brother Hakim
 Big Red
 Bigflo & Oli
 Bisso Na Bisso
 Black Kent
 Black M
 Blacko
 Booba
 Bosh
 Bouga
 Bram's
 Brasco
 Brav
 Busta Flex

C 
 Caballero
 Canardo
 Casey
 Casseurs Flowters
 Cassidy
 Chiens de Paille
 Chilla
 Chris Macari
 Columbine
 Cuizinier
 Cut Killer
 Cyanure

D 
 Daddy Lord C
 Daddy Mory
 Dadju
 Dadoo
 Damso
 Dany Dan
 Dany Synthé
 Darryl Zeuja
 Da Uzi
 Davinhor
 Dee Nasty
 Deen Burbigo
 Demi Portion
 Démocrates D
 Demon One
 Despo Ruti
 Diam's
 Dicidens
 Di-Meh
 Dinos
 Disiz
 DJ Abdel
 DJ Clyde
 DJ Mehdi
 DJ Pone
 DJ Snake
 DJ Spank
 Djadja & Dinaz
 Doc Gynéco
 Doctor L
 Don Choa
 Doomams
 Dosseh
 Doudou Masta
 Doums
 Dr. Bériz
 Driver
 Dry
 DTF

E 
 East
 EDGE
 Eklips
 Ekoué
 Elams
 Expression Direkt
 Exs

F 
 F430
 Fababy
 Fabe
 Faf Larage
 Fanny Polly
 Féfé
 Flynt
 Fonky Family
 Franglish
 Fredy K
 Freeman
 Freeze Corleone
 Fresh LaPeufra
 Furax
 Fuzati

G 
 Gambi
 Gazo
 Georgio
 Gérard Baste
 Ghetto Fabulous Gang
 Gims
 Gradur
 Green Montana
 Grems
 Gringe
 Guizmo
 Guy2Bezbar

H 
 Hamé
 Hamed Daye
 Hamza
 Haroun
 Hatik
 Hayce Lemsi
 Heuss l'Enfoiré
 High Five Crew
 Hippocampe Fou
 H Magnum
 Hocus Pocus
 Hornet La Frappe
 Hugo TSR
 Hyacinthe

I 
 IAM
 Ideal J
 Ill
 Imhotep
 Intouchable
 Iron Sy
 IV My People

J 
 Jacky Brown
 Jarod
 Jazzy Bazz
 JeanJass
 Jimmy Jay
 JoeyStarr
 Jok'Air
 Jorrdee
 Josman
 JP Manova
 JR O Crom
 Jul

K 
 Kaaris
 Kabal
 Kacem Wapalek
 Kalash
 Kalash Criminel
 Kalash l'Afro
 Karlito
 Katana
 Kayna Samet
 KDD
 Kekra
 Keny Arkana
 Kephren
 Keros-N
 Kery James
 Kheops
 Kikesa
 Klub des Loosers
 Koba LaD
 Kobo
 Kofs
 Koma
 Kool Shen
 Kore
 K-Reen
 KronoMuzik
 Kyo Itachi

L 
 La Brigade
 Lacrim
 La Clinique
 La Cliqua
 Lady Laistee
 Laetitia Kerfa
 La Fève
 La Fouine
 La Rumeur
 Lala &ce
 L'Algérino
 Larry
 Lartiste
 Laylow
 Leck
 Leeroy
 Lefa
 Le Juiice
 Le Klub des 7
 L'Entourage
 Le Rat Luciano
 Leto
 LIM
 Lino
 Liza Monet
 Lomepal
 Lorenzo
 Lous and the Yakuza
 Luidji
 Lujipeka
 Lunatic
 Luv Resval

M 
 Mac Kregor
 Mac Tyer
 Maes
 Mafia K'1 Fry
 Makala
 Manau
 Manu Key
 Marwa Loud
 Maska
 MC Janik
 MC Jean Gab'1
 MC Solaar
 Médine
 Melaaz
 Ménélik
 Menzo
 Meryl
 MHD
 Michel
 Ministère A.M.E.R.
 Mister V
 Mister You
 MMZ
 Moha K
 Moha La Squale
 Mokobé
 Moona
 Mo'vez Lang
 MRC
 Mystik
 Myth Syzer
 MZ

N 
 Nakk Mendosa
 Naps
 Naza
 Neg Lyrical
 Nèg' Marrons
 Nekfeu
 Nelick
 Nemir
 Népal
 Nessbeal
 Nicy
 Nikkfurie
 Ninho
 Niro
 Niska
 NTM
 Nubi
 Nysay

O 

 OBOY

 OGB
 Ol Kainry
 Orelsan
 Orgasmic
 Osirus Jack
 Oxmo Puccino

P 
 Panama Bende
 Passi
 Pit Baccardi
 PLK
 PNL
 Pone
 Prince Waly
 Princess Aniès
 PSO Thug
 Psy 4 de la rime

R 
 Rémy
 Retro X
 Rim'K
 Riski
 RK
 Rocca
 Rocé
 Rockin' Squat
 Rohff
 Roi Heenok
 Roméo Elvis

S 
 Sadek
 Sages Poètes de la rue
 Saïan Supa Crew
 Sako
 Salif
 Saliha
 Sally
 Sat l'Artificier
 Sauveur Eloheem
 SCH
 Scred Connexion
 S-Crew
 Scylla
 SDM
 SEB
 Secteur Ä
 Sefyu
 Seth Gueko
 Sexion d'assaut
 Shay
 Sheek
 Shone
 Shurik'n
 Siboy
 Sinik
 Sir Samuel
 Six
 Skalpovich
 Skread
 Slimka
 Sneazzy
 Sniper
 Sofiane
 Solo
 Soolking
 Soon E MC
 Sopico
 Soprano
 Soso Maness
 S.Pri Noir
 Stavo
 Still Fresh
 Stomy Bugsy
 Sultan
 Swagg Man
 Sya Styles

T 
 Teddy Corona
 Teki Latex
 Team BS
 Tepa
 The Shin Sekaï
 Tiakola
 Tiitof
 Timal
 Time Bomb
 TLF
 Tsew The Kid
 TSR Crew
 TTC
 Tunisiano

U 

 Under Kontrol
 Unité 2 Feu
 USKY

 Uzi

V 
 Vald
 Vegedream
 Vicelow
 Vicky R
 Vincha
 Vîrus
 Vladimir Cauchemar

W 

 Wacko
 Wallen

X 

 X-Men

Y 

 Yannick
 Youssoupha
 Younès
 Youv Dee

Z 

 Zamdane
 Zed
 Zed Yun Pavarotti
 Zesau
 Ziak
 Zkr
 Zola
 Zoxea

Notes et références 

Rappeurs français
Rappeurs francophones